Manuel Bermejo puede referirse a:

Manuel Bermejo Hernández (1936-2009), político español, presidente de Extremadura entre 1980 y 1982;
Manuel Bermejo Pérez (1922-2005), político español, alcalde de Las Palmas de Gran Canaria entre 1979 y 1980.